Orthopolis ( oder ‚gerechter Staat‘) steht für:

 Orthopolis (Stadt), eine Stadt in Makedonien
 Orthopolis (Sohn des Plemnaios), der Sohn des Plemnaios, ein König von Sikyon